GPR steht für:
 Gaußprozess-Regression, siehe Gauß-Prozess #Gaußprozess-Regression
 Ground Penetrating Radar, siehe Bodenradar
 Gesamtpersonalrat, eine Personalvertretung im öffentlichen Dienst
 General Purpose Register, siehe Register (Computer)
 Grand Prix Romeo, siehe Alfa Romeo P1
 GPR, ein Leichtkraftrad des spanischen Herstellers Derbi
 Gesellschaft für Pädiatrische Radiologie, eine Gesellschaft von Kinderradiologen
 GPR, Zeitschrift für das Privatrecht der Europäischen Union (Gemeinschaftsprivatrecht) / European Union Private Law Review / Revue de droit privé de l'Union européenne, eine juristische Fachzeitschrift aus dem Verlag Dr. Otto Schmidt

Abkürzung